Овај чланак садржи списак кошаркаша који су наступали за Атланта хоксе. Списак је тренутно ограничен само на играче који имају чланке на википедији на српском језику.

А

Б

В

Г

Д

Ђ

Е

И

Ј

К

Л

М

Н

П

Р

С

Т

Х

Ч

Џ

Ш 

Кошаркаши Атланта хокса
Списак кошаркаша НБА клубова